Poynton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Adrian Poynton (né en 1979), scénariste et comédien britannique
Alexander Poynton (1853-1935), homme politique australien
Arthur Blackburne Poynton (1867-1944), savant britannique
Cecil Poynton (1901-1983), joueur de football anglais
Charles Poynton (né en 1950), écrivain et consultant technique canadien
Deborah Poynton (née en 1970), peintre sud-africaine
Dorothy Poynton-Hill (1915-1995), coureuse olympienne américaine
Harold Poynton (1936-2018), joueur de rugby britannique
Michael Poynton (né en 1961), joueur australien de football australien
Thomas Poynton (né en 1989), joueur de cricket anglais
Tommy Poynton (1885-1942), joueur de rugby anglais

Toponyme

Poynton, ville du Cheshire

Homonymie de patronyme